Alcune opere del franchise di Battlestar Galactica:
Galactica (Battlestar Galactica) – serie televisiva di fantascienza del 1978.
Galactica (Galactica 1980) – serie televisiva del 1980, spin-off della serie del 1978.
 Galactica - L'attacco dei Cylon (Mission Galactica: The Cylon Attack) – film del 1979 diretto da Vince Edwards e Christian I. Nyby II e tratto dalla serie TV del 1978.
 Galactica – astronave che dà il nome alle serie televisive

 Galactica – internet service provider italiano
 Galactica – album dei Rockets del 1992
Galactica – genere di falene della famiglia Galacticidae

Pagine correlate 
 Battlestar Galactica (disambigua)